

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Neuberg im Burgenland

Węgry 
 Újhegy – dzielnica Budapesztu
 Újhegy – dzielnica Pecz